Cet article recense les  de Łódź, en Pologne.

Statistiques 
La voïvodie de Łódź compte 192 , dont :
 134 rurales
 25 mixtes
 18 urbaines

Liste

Articles connexes 

 Gmina
 Liste des gminy